Der Begriff Anlassfarbe wird in verschiedenen Bereichen verwendet:

 für oberflächliche, irisierende bunte Färbungen eines Stoffes, siehe Anlauffarbe 
 für die Färbungen bei der Wärmebehandlung von Metallen, siehe Anlassen